Ginebra puede hacer referencia a:

Topónimos
 Ginebra, ciudad suiza, capital del cantón del mismo nombre;
 Convenciones de Ginebra, tratados internacionales;
 Consenso de Ginebra, declaración contra el aborto y a favor de la salud de la mujer (2020)
 Ginebra, cantón suizo;
 Ginebra, municipio del Valle del Cauca (Colombia).

Persona
 Ginebra, esposa del Rey Arturo.

Bebida
 Ginebra, bebida destilada con nebrina.

Instrumento musical
 Ginebra, instrumento tradicional en el folclore de Castilla.

Botánica
 el nombre común de la planta '''''Juniperus oxycedrus